Comitatul Sherman sau Sherman County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Sherman County, Kansas
 Sherman County, Nebraska
 Sherman County, Oregon
 Sherman County, Texas